Сальский округ — административно-территориальная единица Юго-Восточной области (с ноября 1924 – Северо-Кавказского края) существовавшая в 1924—1930 годах.

История 
Сальский округ был образован 2 июня 1924 года.  

Административный центр Сальского округа:  

Центр округа с июня по август 1924 года находился в станице Великокняжеской (ныне город Пролетарск).   

С августа 1924 года окружной центр был перенесен на станцию Торговая (в дальнейшем рабочий посёлок Торговый).   

С  1 марта 1926 года окружной центр Сальского округа - рабочий посёлок Торговый получил статус города и был переименован в город Сальск.  

Город Сальск являлся центром округа до августа 1930 года, т.е. до упразднения округов.  

Административно-территориальное устройство округа:  

В Сальском округе на 1924 год значилось 10 районов: Атаманский, Белоглинский, Воронцово-Николаевский, Дубовский, Западно-Коннозаводческий, Зимовниковский из Зимовниковской и Мокрогашунской волостей, Орловский из Орловской и Малогрузской волостей. Из Ставропольской губернии были присоединены Бело-Глинский и Воронцово-Николаевский районы. Из 1-го Донского округа – Романовский и Цимлянский районы.  

1 марта 1926 г. Президиум ВЦИК утвердил изменения в административно-территориальном делении Сальского округа. Был упразднен Орловский район. Территория делилась на один город окружного подчинения — Сальск, а также на 10 районов: Белоглинский (центр — с. Белая Глина), Воронцово-Николаевский (центр — с. Воронцово-Николаевское), Дубовский (центр — с. Дубовское), Заветинский (центр — с. Заветное), Западно-Коннозаводческий (центр — с. Будённый), Зимовниковский (центр — пос. Зимовники), Пролетарский (центр — станица Пролетарская), Ремонтненский (центр — с. Ремонтное), Романовский (центр — слобода Романовская), Цимлянский (центр — слобода Цимлянская).  

По итогам переписи 1926 года в округе было: 1 город, 10 районов, 125 сельсоветов, 1323 населенных пункта. 

В августе и ноябре 1929 года президиум Северо-Кавказского крайисполкома принял постановление о создании национального Калмыцкого района в составе Сальского округа. Район создавался в основном за счет территории Дубовского, Зимовниковского, Ремонтненского районов. На 10 августа 1930 года значился Сальский округ с 11 районами: Белоглинский (центр — село Белая Глина), Дубовский (центр — село Дубовское), Заветинский (центр — село Заветное), Западно-Коннозаводческий (центр — станция Целина), Зимовниковский (центр — поселок Зимовники), Калмыцкий (центр — станица Кутейниковская), Пролетарский (центр — станица Пролетарская), Ремонтненский (центр — село Ремонтное), Романовский (центр — станица Романовская), Сальский (центр — село Воронцово-Николаевское), Цимлянский (центр — станица Цимлянская) . 

В августе 1930 года постановлением президиума Северо-Кавказского крайисполкома округа были упразднены.

Население округа 
По данным Всероссийской переписи 1926 года на территории Сальского округа проживало — 471 890 человек, из них по городским поселениям — 6 902 человека, по сельским местностям — 464 988 человек. 

Городские поселения: 

город Сальск — 6 902 чел. 

Сельские местности по районам: 

Белоглинский район — 90 943 чел.,  Воронцово-Николаевский район — 88 338 чел., Дубовский район — 22 045 чел., Зимовниковский район — 43 592 чел.,Заветинский район — 24 979 чел., Западно-Коннозаводческий район — 35 153 чел.,  Пролетарский район — 52 795 чел., Ремонтненский район — 32 387 чел., Романовский район — 40 961 чел., Цимлянский район — 33 795 чел. 

Крупные сельские поселения Сальского округа с населением свыше 10 тысяч человек: 

 село Белая Глина — 21 327 чел.
 село Песчанокопское — 12 092 чел.
 село Воронцово-Николаевское — 11 536 чел.
 село Новый Егорлык — 11 392 чел.
 село Красная Поляна — 11 073 чел.
 село Сандата — 10 601 чел.
 станица Пролетарская — 10 478 чел.
 село Средний Егорлык — 10 067 чел.

См. также 
 Сальский округ (область Войска Донского)

Литература 

Поселенные итоги переписи 1926 г. по Северо-Кавказскому краю. Ростов-на-Дону. 1929 г. С.213- 250.

Ссылки 
 Список населенных мест Донского, Донецкого, Сальского, Таганрогского и Шахтинско-Донецкого округов Северо-Кавказского края на 1926 год // Донской временник / Донская государственная публичная библиотека. Ростов-на-Дону, 2016.

Примечание 

1924 год в Ростовской области
Округа РСФСР
Административные единицы, образованные в 1924 году
Округа, упразднённые в 1930 году
Появились в 1924 году в России